Kaibon (Ambal)
 Kaibon (Geger)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing